Ти́моти Джон Пэйн (; 10 января 1994, Окленд) — новозеландский футболист, полузащитник клуба «Веллингтон Феникс» и сборной Новой Зеландии.

Клубная карьера 
Пэйн родился в Окленде, учился в колледже Сакред Харт и начал свою карьеру с клубом чемпионата Новой Зеландии, «Окленд Сити». Проведя за клуб лишь одну игру, он перешёл в «Уайтакере Юнайтед». Пэйн сыграл важную роль в успехе «Уайтакере» в молодёжной лиге 2011 года.

После впечатляющей игры на чемпионате мира среди юношей 2011 Пэйн отправился на просмотр в английский клуб «Блэкберн Роверс», а затем в течение нескольких месяцев тренировался с клубом. В январе 2012 года через несколько дней после празднования своего 18-летия Пэйн подписал контракт с «Роверс» на два с половиной года.

В июле 2019 года Пэйн подписал годичный контракт с «Веллингтон Феникс» из A-лиги. 3 января 2020 года было объявлено, что Пэйн продлил контракт с «Феникс» на два года.

Международная карьера 
Пэйн представлял Новую Зеландию, начиная с юношеского уровня. Он сыграл во всех четырёх матчах на юношеском чемпионате мира 2011 в Мексике. Команда вышла с третьего места в группе, имея по одной победе, ничье и поражению: в матчах с Узбекистаном, США и Чехией соответственно. В 1/8 финала Новая Зеландия была разгромлена Японией со счётом 6:0.

В мае 2012 года Пэйн вместе с Кэмероном Хоуисоном получил вызов в основную сборную от тренера Рики Херберта. Пэйн дебютировал за сборную в матче с Гондурасом 26 мая 2012 года, он вышел на замену вместо Лео Бертоса на последние 15 минут матча, его сборная выиграла с минимальным счётом. Впоследствии он выходил на замену в Кубке наций ОФК 2012 года. Пейн был взят в сборную Новой Зеландии на Олимпиаду 2012 года.

Личная жизнь 
10 июня Пэйн признал свою вину в вождении в нетрезвом виде. Ночью он ехал без футболки на гольф-карте по Сиднею, когда команда должна была находиться на самоизоляции. Впоследствии суд обязал его выплатить штраф в размере 700 австралийских долларов.

Примечания

Ссылки 
 
 NZ Football Profile

Футболисты Новой Зеландии
Игроки ФК «Окленд Сити»
Игроки ФК «Уаитакере Юнайтед»
Игроки ФК «Портленд Тимберс 2»
Игроки ФК «Веллингтон Феникс»
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года